Regno di Giuda – regno indipendente (X - VI secolo a.C.)
 Regno di Giudea – regno asmoneo indipendente (140–37 a.C.)
 Regno di Giudea – regno erodiano sotto il protettorato romano (37–4 a.C.)